La laize désigne une largeur de bande de tissu (synonyme : lé), de papier.
 Également la partie haute d'un tube (de dentifrice par exemple) qui est soudée par la chaleur après que le tube a été rempli.

Hydronyme 

 La Laize est une rivière française de Normandie, dans le département du Calvados, et un affluent droit du fleuve l'Orne.

Toponymes 
 Laize-Clinchamps est, depuis le , une commune française située dans le département du Calvados en région Normandie.
 Laize-la-Ville est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Laize-Clinchamps.
 Bretteville-sur-Laize est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.